Паркина — женская форма фамилии Паркин.
 Паркина, Анна (род. 1979) — российская художница.
 Паркина, Татьяна Алексеевна (1952—2020) — советская и российская актриса; певица.
 Паркина, Элизабет (настоящая фамилия Паркинсон; 1882—1922) — американская оперная певица (сопрано).